Kebun Raya (grote tuin) is de naam van een viertal botanische tuinen in Indonesië. De vier Kebun Raya Indonesia maken deel uit van het Indonesisch Instituut van Wetenschappen. De botanische tuinen zijn aangesloten bij Botanic Gardens Conservation International, een vereniging zonder winstoogmerk die botanische tuinen samen wil brengen in een wereldwijd samenwerkend netwerk om te komen tot het behoud van de biodiversiteit van planten.

De vier botanische tuinen zijn:
 Kebun Raya Bogor, tot 1949 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, is een hortus botanicus in de Indonesische stad Bogor
 Kebun Raya Cibodas, in 1862 opgezet als dependance van de botanische tuin in Bogor
 Kebun Raya Purwodadi, een botanische tuin in Oost-Java tussen Malang en Soerabaja
 Kebun Raya Bali, een botanische tuin op Bali